Arena Sihung - przeznaczona do piłki ręcznej hala sportowa znajdująca się w mieście Sihung, w Korei Południowej. Hala może pomieścić 1 247 widzów, wszystkie miejsca są siedzące.

Hale sportowe i widowiskowe w Korei Południowej